Еней — персонаж давньогрецької міфології, син Анхіса та Афродіти, герой Трої.
 Еней — український гурт
 Enej — польський рок-гурт, що виконує українські пісні, створений 2002 року
 Еней — прізвисько командира УПА Петра Олійника.
 Еней — космічний апарат для дослідження Місяця.